Sadako är ett japanskt kvinnonamn.

Personer vid namn Sadako
Prinsessan Sadako Kujō (九条節子), senare kejsarinnan Teimei (貞明皇后) av Japan, gemål till kejsaren Taishō
Sadako Sasaki (佐々木 禎子), offer för atombomben i Hiroshima som vek papperstranor.
Sadako Ogata (緒方 貞子), japansk forskare och FN-administratör

Inom fiktionen
Sadako Yamamura (山村貞子), figur i den japanska romanen, mangan och filmen Ringu

Band
Sadako (band), österrikiskt Industrial Metal-band.

Kvinnonamn